

М'єса () — муніципалітет в Іспанії.

М'єса () — озеро в Норвегії.